Holmia ist

 der lateinische Name der Stadt Stockholm.
 ein danach benannter Asteroid, siehe (378) Holmia.
 eine Trilobitengattung aus der Ordnung der Redlichiida.